Никола́й Никола́евич Боборы́кин (1876—?) — русский архитектор.

В 1891—1899 и 1903—1908 годах учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, получил звание классного художника архитектуры. В 1901—1903 годы работал в Омске помощником архитектора на строительстве театра. С 1908 года работал в Москве. 

Состоял архитектором городского Страхового общества. Построил доходный дом по ул. Арбат, 30, пристройку к дому по Б. Саввинскому пер., 12 (совместно с А. О. Гунстом), женскую гимназию в Рузе. В 1918 году Советом районных дум назначен участковым архитектором, в 1926 году работал в управлении здравоохранения.

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/11271/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD Большая биографическая энциклопедия]

Архитекторы Москвы
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Омска
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества